Potsdam hace referencia a varios artículos:

En Europa
 Potsdam, ciudad alemana, capital del estado federado de Brandeburgo.

En Estados Unidos
 Potsdam (Nueva York), pueblo en el condado de St. Lawrence, estado de Nueva York.
 Potsdam (villa), en el condado de St. Lawrence, estado de Nueva York. 
 Potsdam (Ohio), villa en el condado de Miami, estado de Ohio.